Praxilla nigrita är en ringmaskart som beskrevs av Ehlers 1874. Praxilla nigrita ingår i släktet Praxilla och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
nigrita